Oegoconia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Henry Tibbats Stainton 1854. Enligt Dyntaxa ingår Oegoconia i familjen Guldfläcksmalar, (Autostichidae), men enligt Catalogue of Lifeär tillhörigheten istället familjen Symmocidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Guldfläcksmalar
Oegoconia